

Industrie 
 Montecatini, ancienne industrie chimique fusionnée avec Edison pour devenir la Montedison

Voir aussi

Toponyme 
 Montecatini Terme, commune italienne de la province de Pistoia en Toscane
 Montecatini Alto, hameau de la commune
 Bagni di Montecatini, ancienne appellation de la commune
 Montecatini Valdinievole, ancienne commune éclatée entre Montecatini Terme et Pieve a Nievole
 Montecatini Val di Cecina, commune italienne de la province de Pise en Toscane

Cinéma 
 , festival annuel du court métrage

Gastronomie 
 , dessert de Montecatini Terme

Histoire 
 Bataille de Montecatini, bataille opposant en 1315 une coalition de cités toscanes sur le terrain de Montecatini Terme

Sciences

Sport 
 Grand Prix de la Ville de Montecatini, course hippique se déroulant sur l'hippodrome de Sesana à Montecatini Terme
 , club de football de Montecani Terme
 , club de basket de Montecatini Terme

Transports 
 Funiculaire de Montecatini Terme, funiculaire reliant Montecatini Terme à Montecatini Alto
 , gare centrale de Montecatini Terme